Le Grasshopper Cup 1999 est l'édition 1999 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 23 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés.

Le Finlandais Olli Tuominen, tête de série , remonte un déficit de deux jeux pour battre l'Anglais Bradley Ball. Il s'agit de son troisième titre du PSA Tour cette année, le troisième de l'histoire de ce joueur de 20 ans basé à Helsinki, qui n'en est qu'à sa troisième finale du Tour.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup

Liens externes 

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 1999
Sport en novembre 1999
Squash en 1999